Горушка — деревня в Окуловском муниципальном районе Новгородской области, относится к Угловскому городскому поселению.

Географическое положение 
Деревня Горушка расположена на юге западного берега Иногощенского озера, в 6,2 км к северу от посёлка Угловка в 11 км к юго-востоку от деревни Озерки, в 17 км к юго-востоку от города Окуловка.

На противоположном берегу Иногощенского озера находится деревня Иногоща.

Население

История 
В 1773—1927 деревня Горушка находилась в Боровичском уезде Новгородской губернии. С начала XIX века до 1918 относилась к Шегринской волости Боровичского уезда.

Отмечена на карте 1826—1840.

В 1911 в деревне Горушка было 26 дворов с 39 домами и населением 141 человек.

Деревня Горушка входила в состав Озерковского сельского поселения. В 2010 вошла в состав Угловского городского поселения.

В настоящее время в деревне имеется действующая часовня-храм, освящённая во имя Казанской иконы Божией Матери.

Транспорт 
Ближайшая ж/д станция «Угловка» — в 7 км от деревни Горушка.

Примечания

Ссылки 
 картина Николая Чукова «Вид с Горушинского берега озера на д. Иногоща, давшую имя озеру»

Населённые пункты Окуловского района